Muzyka
 Loose – album Nelly Furtado
 LOOSE – album studyjny zespołu B'z
 Loose – singel Therapy?

 1 gmina w Niemczech
 Loose – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Rendsburg-Eckernförde

 Osoby
 Norman Loose – niemiecki piłkarz
 Ralf Loose – były niemiecki piłkarz

 Miejscowości
 Loose – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)